Postave reprezentanc, ki so nastopile na moškem hokejskem turnirju Zimskih olimpijskih iger 2010.

Skupina A

Selektor:  Mike Babcock

Selektor:  Roy Johansen

Sprva je bil za pot v Kanado izbran branilec Morten Ask, a se je poškodoval in ga je zamenjal Jonas Andersen.

Selektor:  Ralph Krueger

Sprva so bili za pot v Kanado izbrani vratar Martin Gerber, branilca Goran Bezina in Roman Josi in napadalec Kevin Romy, a so se poškodovali. Zamenjali so jih Ronnie Rüeger, Philippe Furrer, Patrick von Gunten, and Romano Lemm, v tem vrstnem redu.

Selektor:  Ron Wilson

Sprva sta bila za pot v Kanado izbrana branilca Paul Martin in Mike Komisarek, a sta se poškodovala in sta ju zamenjala Ryan Whitney in Tim Gleason.

Skupina B

Selektor:  Vladimír Růžička

Selektor:  Oļegs Znaroks

Selektor:  Vjačeslav Bikov

Selektor:  Ján Filc

Sprva je bil za pot v Kanado izbran branilec Richard Lintner, a ga je zamenjal Ivan Baranka.

Skupina C

Selektor:  Mihail Saharev

Sprva so bili za pot v Kanado izbrani branilci Andrej Antonov, Andrej Baško, Vadim Suško in Aleksander Sirej in napadalca Mihail Grabovski in Andrej Kosticin, a so se poškodovali in so jih zamenjali Andrej Karev, Sergej Kolosov, Aleksander Makricki, Aleksander Rjadinski, Dimitrij Meleško in Konstantin Zaharov, v tem vrstnem redu.

Selektor:  Jukka Jalonen

Selektor:  Uwe Krupp

Sprva so bili za pot v Kanado izbrani branilec Jason Holland in napadalca Alexander Barta in Philip Gogulla, a so jih zamenjali Sven Butenschön, Kai Hospelt in Jochen Hecht, v tem vrstnem redu.

Selektor:  Bengt-Åke Gustafsson

Sprva je bil za pot v Kanado izbran napadalec Tomas Holmström, a se je poškodoval in ga je zamenjal Johan Franzén.

Glej tudi
 Hokej na ledu na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske (postave)

Viri

Postave moški